La Chair et le Sang, roman de François Mauriac (1920)
La Chair et le Sang, film de Paul Verhoeven (1985)